Dryolestes (лат., от  — дерево и  — разбойник) — род вымерших живородящих млекопитающих из семейства дриолестид (Dryolestidae) группы кладотерии. Обитали в верхнеюрской эпохе на территории современных США и Португалии.

Типовой вид Dryolestes priscus был описан по нижней челюсти из верхнеюрских отложений в Скалистых горах Отниелом Чарлзом Маршем в 1878 году.

Филогения

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на июнь 2019 года в род включают 3 вымерших вида:
 
  [syn. , , , , , ]

Примечания 

Вымершие млекопитающие
Млекопитающие юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из юрских отложений США
Фоссилии из юрских отложений Португалии